Мамін — прізвище.

Відомі носії:
 Мамін Артем Віталійович ( 1997) — російський футболіст.
 Мамін Аскар Узакпаєвич ( 1965) — прем'єр-міністр Казахстану (2019—2022).
 Мамін Володимир Наркисович (1863—1909) — юрист, депутат II Державної думи Російської імперії.
 Мамін Іван Васильович (1876—1938) — російський механік, винахідник.
 
 Мамін Микола Петрович ( 1938) — майстер спорту СРСР з акробатики, тренер, суддя.
 Мамін Юрій Борисович ( 1946) — радянський, російський театральний і кінорежисер, сценарист, композитор, актор, телеведучий.
 Мамін Яків Васильович (1873—1955) — російський механік, винахідник.

Маміна
 Маміна Олена Олександрівна ( 1990) — російська легкоатлетка.
Складові прізвища:
 Мамін-Сибіряк Дмитро Наркисович (1852—1912) — російський прозаїк і драматург.